Kota o KOTA pueden referirse a:

Kotas, grupo étnico de Tamil Nadu en India.
KOTA, una asociación de Timor.
Kota, localidad de la India en el estado de Chhattisgarh.